Bornstedt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bornstedt, Hohe Börde – ort och tidigare kommun, Hohe Börde, Sachsen-Anhalt, 
 Bornstedt, Sachsen-Anhalt – kommun, Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt, 
 Bornstedt, Potsdam, stadsdel i Potsdam, Brandenburg,

Personer  

 Ernst von Bornstedt (1854–1919), svensk militär